Египат се први пут појавио на Олимпијским играма 1912. године. Једина пауза је направљена на две олимпијаде 1932. и 1980. године, док је на свим осталим Летњим олимпијским играма Египат учествовао.

На Зимске олимпијске игре Египат је учествовао само једном 1984. године и није освојио ни једну олимијску медаљу на тим играма. Представници Египта, закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеиру, су освојили 32 олимпијске медаље и од тога седам златних.

Египатски олимпијски комитет (-{Egyptian Olympic Committee}-) је основан 1910. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Летње олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Египта и освојених медаља по спортовима на ЛОИ 

Разлика у горње две табеле од 328 учесника (294 мушкараца и 34 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Египта и освојених медаља по спортовима на ЗОИ

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Ранија ел Вани, 14 година и 286 дана Барселона 1992. пливање
 Најстарији учесник: Мухамед Хоршед, 49 година и 329 дана Сиднеј 2000. стрељаштво
 Прва медаља: Ел Сајед Носеир Амстердам 1928. дизање тегова 
 Прво злато: Ел Сајед Носеир Амстердам 1928. дизање тегова
 Најбољи пласман на ЛОИ: 15 (1936)
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Види још 
 Египатски олимпијски комитет
 Списак носилаца заставе Египта на олимпијским играма

Спољашње везе 
 Египатски олимпијски комитет
 Профил на страници МОК

Египат на олимпијским играма